Galberg heißen:
 Gallberg (Gemeinde Teufenbach-Katsch), Ort in Teufenbach-Katsch, Bezirk Murau, Steiermark (andere Schreibung)
 ein Seitenkamm im Höhenzug bei Gotha in Thüringen, siehe Krahnberg